Cloverland – città della Contea di Douglas, in Wisconsin (Stati Uniti)
Cloverland – città della Contea di Vilas, in Wisconsin (Stati Uniti)